Пыщуг:

 Пыщуг — село в России, административный центр Пыщугского района Костромской области.
 Пыщуг — река в Костромской области России, правый приток Ветлуги.

См. также 
 Ширенский Пыщуг